Bučovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Bučovice, Stadt im Okres Vyškov 
 Bučovice (Heřmanice), Ortsteil von Heřmanice, Okres Havlíčkův Brod
 Bučovice, Ortsteil von Votice, Okres Benešov

Siehe auch 
 Schloss Bučovice